Topside ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Topside (Brooksville, Maine), NRHP-ID 75000229
 Topside (Signal Mountain, Tennessee), NRHP-ID 73001783

Sonstiges:
 Teil einer Offshoreplattform, siehe Offshorebauwerk
 Topside-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika